Pawłowscy herbu Ciołek – polski ród szlachecki
 Pawłowscy herbu Dębno – polski ród szlachecki
 Pawłowscy herbu Godziemba – polski ród szlachecki
 Pawłowscy herbu Haugwic – polski ród szlachecki
 Pawłowscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Pawłowscy herbu Kolumna – polski ród szlachecki
 Pawłowscy herbu Korab – polski ród szlachecki
 Pawłowscy herbu Korwin – polski ród szlachecki
 Pawłowscy herbu Kospot – polski ród szlachecki
 Pawłowscy herbu Leliwa – polski ród szlachecki
 Pawłowscy herbu Lilie – polski ród szlachecki
 Pawłowscy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Pawłowscy herbu Półkozic – polski ród szlachecki
 Pawłowscy herbu Prus I – polski ród szlachecki
 Pawłowscy herbu Roch II – polski ród szlachecki
 Pawłowscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki
 Pawłowscy herbu Wierzbna – polski ród szlachecki